Alex De Minaur e Blake Ellis erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non partecipare.

Hsu Yu-hsiou e Zhao Lingxi hanno sconfitto in finale Finn Reynolds e Duarte Vale con il punteggio di 68–7, 6–4, [10–5].

Teste di serie 

  Toru Horie /  Wu Yibing (semifinale)
  Marvin Möller /  Naoki Tajima (primo turno)
  Ergi Kırkın /  Corentin Moutet (primo turno)
  Hsu Yu-hsiou /  Zhao Lingxi (campioni)

  Alexei Popyrin /  Kacper Żuk (semifinale)
  Zizou Bergs /  Yshai Oliel (secondo turno)
  Zsombor Piros /  Mikhail Sokolovskiy (primo turno)
  Finn Bass /  Trent Bryde (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2017